Verein für Leibesübungen – "associazione per sport competitivi", nella denominazione di società sportive nei paesi di lingua tedesca
 Victorian Football League – lega di football australiano